Corralitos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Corralitos, Chihuahua, 
 Corralitos, Veracruz, Juchique de Ferrer, 

Robotskapade Mexikoförgreningar